Night Riders steht für: 
 Night Riders MC, Motorradclub
 The Night Riders, Filmtitel
Siehe auch:
 Night Raiders
 Knight Rider (Begriffsklärung)